Die Mutua Madrid Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Madrid. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier Mandatory war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 4. bis 11. Mai 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2019 fand vom 3. bis 4. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Madrid